Prionocerus caeruleipennis est une espèce de coléoptères de la famille des Prionoceridae. Elle a été décrite par Perty en 1831.

Bibliographie
.

Liens externes 
 

Polyphaga